Loggia dei Pisani può riferirsi:

 Loggia dei Pisani, loggia (scomparsa) di Piazza della Signoria a Firenze.
 Loggia dei Pisani, loggia inglobata in palazzo VII Aprile di Marsala.
 Loggia dei Pisani, loggia tra il porto e la chiesa di San Giacomo dei Pisani di Napoli.